Johann von Nassau-Hadamar ist der Name folgender Personen:
* Johann (Nassau-Hadamar) († 1365?), Graf von Nassau-Hadamar
 Johann Ernst (Nassau-Hadamar) (1631–1651), Angehöriger der jüngeren Linie des Hauses Nassau-Hadamar
 Johann Ludwig (Nassau-Hadamar) (1590–1653), Regent im Fürstentum Nassau-Hadamar